Michael McIntyre kan syfta på:

 Michael McIntyre (född 1976), engelsk komiker
 Michael McIntyre (född 1965), brittisk seglare och olympisk mästare
 Michael McIntyre (1839–1888), engelsk cricketspelare
 Mike McIntyre (född 1956), amerikansk politiker
 Michael E. McIntyre (född 1941), matematiker och professor